Фінальний раунд XXXII чемпіонату Європи з волейболу серед чоловічих команд відбувся з 1 по 19 вересня 2021 року в Польщі, Чехії, Естонії та Фінляндії. Вдруге поспіль європейську першість проводили в чотирьох країнах за участю 24 національних збірних. Чемпіонське звання захищала збірна Сербії.

Кваліфікація

Фінальний раунд

Арени 
Матчі фінального раунду чемпіонату Європи проходили в шести містах чотирьох країн. Польща, Чехія, Естонія та Фінляндія приймали матчі однієї з груп попереднього етапу. Чотири гри 1/8 фіналу і по два чвертьфінали приймали міста Гданськ і Острава. Півфінальні та фінальні поєдинки відбулися в Катовицях, у багатофункціональному спорткомплексі «Сподек».

Попередній етап 
Жеребкування відбулося 27 травня 2021 року в Гельсінкі. У чотирьох групах грали по шість команд. Чотири найкращі з кожної групи вийшли до 1/8 фіналу. Далі збірні провели матчі на вибування і визначили у фіналі переможця — чемпіона Європи 2021 року.

Група A

Група B

Група C

Група D

Плей-оф

1/8 фіналу

1/4 фіналу

1/2 фіналу

Матч за 3-тє місце

Фінал

Підсумкове становище

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Сайт Європейської конфедерації волейболу  Архівна копія 

2021
2021 у польському спорті
2021 у волейболі
Вересень 2021